Caitlin O'Connell-Rodwell (1965-), chercheuse américaine experte des éléphants ;
Fanny Rodwell (née en 1934), seconde épouse du dessinateur belge Hergé et héritière des droits sur son œuvre ;
Jack Rodwell (né en 1991), footballeur anglais ;
Lindy Rodwell (née en 1962), zoologiste sud-africaine ;
Nick Rodwell (né en 1952), homme d'affaires britannique.